Jonas Björkman  e David Prinosil hanno battuto in finale Jiří Novák e David Rikl 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Jiří Novák /  David Rikl (finale)
  Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)

  Evgenij Kafel'nikov /  Nenad Zimonjić (primo turno) 
  Daniel Nestor /  Kevin Ullyett (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2000
ATP Tour 2000